Francesco Piazza – pittore, incisore, poeta ed educatore italiano;
 Francesco Piazza – politico italiano
 Francesco Piazza – vescovo cattolico italiano
 Francesco Piazza – frate, giurista e beato italiano

Note